

Богдановське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Богдановське — село, Ферзіковський район, Калузька область

Див. також 
 Богданівське